

Населені пункти та їхні частини
 Вимислово — село в гміні Луб'янка Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вимислово — село в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вимислово — село в гміні Кробя Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Вимислово — село в гміні Тшемешно Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Вимислово — село в гміні Оборники Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Вимислово — частина села Фальбож у гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вимислово — частина села Чечево в гміні Радзинь-Хелмінський Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вимислово — частина села Стависька в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вимислово — частина села Ленжце в гміні Хжипсько-Вельке Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Вимислово — частина села Бялосліве в гміні Білосліве Пільського повіту Великопольського воєводства
 Вимислово — частина села Сомполінек у гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства
 Вимислово — колонія в гміні Венцборк Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вимислово — колонія в гміні Осек Староґардського повіту Поморського воєводства
 Вимислово — осада в гміні Тухоля Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вимислово — осада в гміні Тромбкі-Вельке Ґданського повіту Поморського воєводства
 Вимислово — осада в гміні Куслін Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Вимислово — осада в гміні Кшивінь Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Вимислово — лісова осада в гміні Стшельно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вимислово — лісова осада в гміні Короново Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки